Plaats in Indonesië
 Popoh (Selopuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Popoh (Wonoayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java